Натуральне число 589
 589 рік до нашої ери
 589 рік нашої ери